Il doppio del Heineken Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Steve Guy e Shūzō Matsuoka erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Kelly Jones e Robert Van't Hof hanno battuto in finale 7–6, 6–0 Gilad Bloom e Paul Haarhuis.

Teste di serie
 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)
 Grant Connell /  Scott Davis (primo turno)
 Glenn Layendecker /  Richey Reneberg (primo turno)
 Paul Chamberlin /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ATP Tour 1990
Benson & Hedges Centennial Open 1990